

Sigle 
 Platform Controller Hub

Codici 
 PCH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Palacios (Honduras)
 pch – codice ISO 639-3 della lingua pardhan